Стронг або Стронґ ( — «сильний») — англомовне прізвище.

Персоналії 
  (; 1885—1970) — американська журналістка і письменниця прокомуністичного спрямування.
  (;  1941) — американський співак і автор пісень.
 Бренда Стронг (;  1960) — американська акторка.
 Джеймс Стронг (; 1822—1894) — американський біблійний вчений та педагог.
 Джеремі Стронг:
 Джеремі Стронґ (;  1949) — англійський дитячий письменник.
 Джеремі Стронг (;  1978) — американський актор.
 Ентоні Стронг (;  1984) — англійський джазовий виконавець, композитор, піаніст.
 Кейлеб Стронг (; 1745—1819) — американський діяч часів Війни за незалежність.
 Марк Стронг (;  1963) — британський теле- і кіноактор.
  (;  1979) — американський актор.
 Сесілі Стронг (;  1984) — американська акторка, акторка озвучування і комік.
 Тара Стронг (;  1973) — канадська акторка.
 Ширлі Стронг (  1958) — британська легкоатлетка, олімпійська медалістка (1984).